Satz von Kronecker steht für

 Satz von Kronecker-Weber über Kreisteilungskörper (Algebraische Zahlentheorie)
 Approximationssatz von Kronecker zur Diophantischen Approximation (Zahlentheorie)
 Satz von Kronecker über Reihenkonvergenz (Analysis)
 Satz von Kronecker (Körpertheorie) (Algebra)